Grabianowo peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
 Grabianowo, village du powiat de Gostyń ;
 Grabianowo, village du powiat de Śrem.